Род Фанни́ (; 6 декабря 1981, Мартиг, Франция) — французский футболист, защитник. Выступал за сборную Франции.

Карьера 
Фанни начинал свою карьеру в клубе Лиги 2 «Мартиг». В 2002 году перешёл в «Ланс», в составе которого дебютировал в Лиге 1, Лиге чемпионов и Кубке УЕФА. Сезон 2004/05 провёл в составе клуба Лиги 2 «Шатору».
В июне 2007 перешёл в «Ниццу», а через два года — в «Ренн».

16 декабря 2010 года подписал контракт с марсельским «Олимпиком» сроком на 2,5 года.

5 марта 2018 года Фанни подписал краткосрочный контракт с клубом MLS «Монреаль Импакт», рассчитанный до 30 июня с опцией продления на оставшуюся часть сезона 2018. В североамериканской лиге дебютировал 17 марта в канадском дерби против «Торонто». 4 июля «Импакт» продлил контракт с Фанни до конца сезона 2018 с опцией на сезон 2019. 1 сентября в матче против «Нью-Йорк Ред Буллз» он забил свой первый гол за «Импакт». По окончании сезона 2018 клуб не стал продлевать контракт с игроком. 26 августа 2019 года Фанни вернулся в «Монреаль Импакт», подписав контракт до конца сезона 2019. По окончании сезона 2019 Фанни остался без контракта, но 19 декабря «Импакт» переподписал его на сезон 2020. По окончании сезона 2020 контракт Фанни с «Монреаль Импакт» истёк, но несмотря на это он был включён в заявку клуба на матчи Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2020.

Национальная сборная 
Дебютировал в сборной Франции 14 октября 2008 в матче против сборной Туниса. После этого стал часто вызываться в сборную, однако в ней является дублёром Бакари Санья.

Достижения 
 Обладатель Кубка французской лиги (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Франции: 2011

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Мартиг»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Ницца»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Аль-Араби» Доха
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»